

Менщиково — село, Кетовський район, Курганська область
 Менщиково — село, Леб'яжівський округ, Курганська область
 Менщиково — село, Половинський округ, Курганська область